Durup er et flertydigt stednavn:
 Durup (Rebild Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Durup Sogn, Rebild Kommune
 Durup (Skive Kommune) – en by og et ejerlav i Durup Sogn, Skive Kommune